Itapuca - um município localizado no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil
Itapuca (Resende) - um bairro localizado no município de Resende, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil
Itapuca (monumento) - uma formação rochosa que se localiza entre as praias de Icaraí e das Flechas, no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil

Desambiguações de topônimos